Důvěrník, tj. osoba, jíž jsou svěřeny důvěrné věci, může být:
 osoba v právních řízeních s podobnou rolí jako podpůrce

historické:
 domovní důvěrník
 důvěrník Státní bezpečnosti